Влади́мир Кари́мов: 
 Каримов, Владимир Одинаевич (род. 1950) — советский оперный певец.
 Каримов, Владимир Хасанович (род. 1936) — советский боксёр, тренер по боксу.